Acanthocyclops nanus – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1863 roku przez norweskiego hydrobiologa, Georga Ossiana Sarsa.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Acanthocyclops nanus (Sars G.O., 1863). In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1863 roku